Макни́лл, Макне́йл () — фамилия. Известные носители:

 Макнилл, Билли (настоящее имя Уильям Макнилл; 1940—2019) — шотландский футболист.
 Макнилл, Грэм (род. 1971) — британский писатель-фантаст.
 Макнилл, Дон (настоящее имя Уильям Дональд Макнилл; 1918—1996) — американский теннисист.
 Макнилл, Киа (род. 1986) — американская футболистка и тренер.
 Макнилл, Конор (род. 1988) — североирландский кино- и телеактёр.
 Макнейл, Оуэн (1867—1945) — ирландский историк, активист национального движения, политический деятель.
 Макнилл, Питер — канадский актёр.
 Макнилл, Тресс (род. 1951) — американская актриса озвучивания.
 Макнилл, Уильям (1917—2016) — американский историк, писатель и педагог.

См. также 
 Макнил
 Макнили

Примечания